Nabis steht für:

 Nabis (Sparta) († 192 v. Chr.), König von Sparta
 Nabis (Künstler), französische Künstlergruppe
 Nabis (Gattung), eine Gattung der Sichelwanzen (Nabidae)

Siehe auch:
 Navis